Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Jasper Smit e Martijn van Haasteren 1-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (Campioni)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (finale)

 Adrián García /  Marcel Granollers (quarti di finale)
 Marco Chiudinelli /  Alexander Peya (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2006